Białe Święta – drugi album zespołu Kancelarya. Płyta zawiera świąteczne piosenki i pastorałki. Hucznie wydany album stał się powrotem zespołu na rynek muzyczny, po 10 latach przerwy. Wydano nakładem wytwórni SOLITON.

 Tadeusz Rząca – wokal, gitara akustyczna, chórki, aranżacje
 Jacek Urbański – gitara elektryczna, akustyczna, klasyczna, hawajska
 Sławomir Sobczyk – bas
 Mariusz Wala – instrumenty klawiszowe
 Piotr Dudek – perkusja
 Iza Ossowska, Agata i Julia Urbańskie – chórek w utworze „Białe Święta”
 Maciej Grochowski – organy w utworze „Ta kolęda”
 Producent – Tadeusz Rząca

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2011
Albumy kolędowe